Cockfield (Durham), een plaats in het Engelse graafschap Durham
 Cockfield (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk